Józef Przytuła – wójt Szydłowca w latach 1686–1712
 Józef Przytuła (1941–2017) – dyrygent